Ixodes murreleti  — вид клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Северная Америка. Паразитируют на птицах: среди хозяев морских чистиковые (Synthliboramphus hypoleucus). Вид был впервые описан в 1945 году американским паразитологом Гленом Милтоном Колсом (Glen Milton Kohls, 1905—1986) с соавторами.

Распространение 
Северная Америка: Мексика, остров Коронадос.

См. также 
 Ixodes ceylonensis

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life. 

Ixodes
Животные, описанные в 1945 году
Паукообразные Северной Америки
Эндемики Мексики
Паразиты птиц